Енергетика Чехії — виробництво, споживання та імпорт енергії та електроенергії в Чехії.

Огляд 

Первинне споживання енергії на мільйон людей у 2008 році склало 50 ТВт-год у порівнянні з іншими країнами (ТВт-год): Канада 93 (3103 ТВт-год 33,3), США 87 (26,560 ТВт-год 304,5), Велика Британія 40 (2,424 ТВт-год 61,4), Греція 31 ТВт-год (354 ТВт-год 11,24 ) та Польщі 30 (1138 TWh 38,12).

Горючі корисні копалини

Вугілля 
OKD - велика гірнича компанія в Чехії.

Більшість вугілля використовується в країні походження. У 2009 році світовий експорт вугілля становив 14% видобутку вугілля (836/5990 млн.  тонн). У 2009 році Чехія була 10-м провідним експортером вугілля з 4 млн.  тонн. Головними чистими експортерами твердого вугілля у 2009 році були (Mt): Австралія 262, Індонезія 230, Росія 93, Колумбія 69, Південна Африка 67, США 33, В'єтнам 25, Казахстан 22, Канада 20 та Чехія 4.

Нафта і газ 
Родовища нафти і газу в Чехії знаходяться в Моравії. До газопроводів належать газопровід GAZELA та  Дружба  з Росії до пунктів в Україні, Білорусі, Польщі, Угорщині, Словаччині, Чехії та Німеччині.

Електроенергія 
За даними МЕА, споживання електроенергії (валова продукція + імпорт - експорт - втрати від передачі / розподілу) у Чехії у 2008 році становила 67 ТВт-год. Населення становило 10,4 млн осіб. Для порівняння, у Португалії населення становило 10,6 млн. чоловік, а електроенергію споживають 51 ТВт.

Атомна енергетика 

У Чехії є дві атомні електростанції.

Відновлювальна енергія 
У 2010 році сонячна потужність 1 553 МВт отримала фотовольтаїка (PV) - четверте місце в ЄС. Фотогальванічний завод Кадаň є одним з великих заводів.

У 2010 році сонячне опалення 471 МВт - 10-е місце в ЄС.

У 2010 році енергія вітру склала 215 МВт - 18-е місце в ЄС.

Навколишнє середовище 
У 2014 році викиди вуглекислого газу становили 10,4 т на душу населення. Середній показник в ЄС становив 7,9 тонн на душу населення. Викиди Чехії були порівнянні з викидами Японії чи Нідерландів.

Підприємництво 
Відповідно до списку мільярдерів Forbes (2011), чеський мільярдер ($ 2 млрд. 2011 р.) заробив своє багатство у вугільному бізнесі.  Forbes оцінив Зденека Бакала (чиста вартість $ 1,5 млрд. Дол.) як найбагатшого чеха в енергетичному бізнесі (вугілля) у 2013 році. 

Бакала - найбільший гравець на ринку вугілля в Центральній Європі. Він об'єднав польські ринки видобутку у свою компанію New World Resources.

Примітки

Посилання 

Промисловість  Чехії 
Енергетика за країною
Енергетика  Чехії